Daran (1959- ), chanteur et compositeur français
 Gérard Daran (1946- ), peintre et dessinateur français
 Jacques Daran (1701-1784), chirurgien ordinaire de 
 Jérôme Daran (1973- ), humoriste français

Autre 
 Daran et les chaises, groupe de rock français